Winternitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Winternitz (1906–1993), peruanischer Künstler österreichischer Herkunft
 Arnold Winternitz (1874–1928), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Artur Winternitz (1893–1961), britischer Mathematiker
 Emanuel Winternitz (1898–1983), US-amerikanischer Musikwissenschaftler österreichischer Herkunft
 Friederike Winternitz (1882–1971), Gattin von Stefan Zweig, siehe Friderike Maria Zweig
 Hugo Winternitz (1868–1934), Mediziner
 Josef Winternitz (1896–1952), kommunistischer Politiker
 Martha Winternitz-Dorda (1880–1958), österreichische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Moriz Winternitz (1863–1937), österreichischer Indologe und Ethnologe
 Pavel Winternitz (1936–2021), tschechoslowakisch-kanadischer mathematischer Physiker
 Richard Winternitz (1861–1929), deutscher Maler
 Wilhelm Winternitz (1834–1917), österreichischer Balneologe